Кулемино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулемино — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Кулемино — деревня в Красногорском районе Удмуртии.